Максим Олександрович Ємел’яненко ( , Київ)  — український військовик, генерал-майор, начальник Департаменту оперативно-технічних заходів Центрального управління Служби безпеки України з липня 2016 року по червень 2019 року.

Життєпис 

28 березня 2017 року полковнику Ємел’яненку присвоєно звання генерал-майора.

Військові звання 

 полковник
 генерал-майор  (24 серпня 2012 року)

Примітки 

Працівники Служби безпеки України
Українські військовики